Die Abkürzung EOF steht für:

 Einkommensorientierte Förderung, ein Mietzuschuss-Modell des sozialen Wohnungsbaus in Deutschland
 End of File, das Ende einer Datei im Computersprachgebrauch
 Enterprise Objects Framework von Apple Computer
 Elektroosmotischer Fluss in der Elektrophorese

EOF